Cunard peut faire référence à :
 Emerald Cunard (1872-1948), hôtesse américaine ;
 Grace Cunard (1893-1967), actrice américaine de films muets ;
 Nancy Cunard (1896–1965), écrivaine, éditrice et militante anglaise ;
 Samuel Cunard (1787–1865), homme d'affaires canadien ;
 Cunard Line, compagnie maritime fondée par Samuel Cunard.

Homonymie de patronyme